Portalegre kan syfta på följande platser:

 Portalegre, stad och kommun i Portuval
 Portalegre (distrikt), distrikt i Portugal
 Portalegre (kommun i Brasilien), kommun i Rio Grande do Norte, Brasilien